Die Comarca Montejurra ist eine der 14 Comarcas in der autonomen Gemeinschaft Navarra.

Die im Westen gelegene Comarca umfasst 55 Gemeinden auf einer Fläche von  km².

Gemeinden 

Auf dem Gebiet der Comarca befinden sich noch die folgenden 32 gemeindefreien Gebiete (Comunidades) auf einer Gesamtfläche von 67,43 km²:

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Einzelnachweise 

Comarca in Navarra